Турнір проводився вперше.

Титул виграли Натела Дзаламідзе та Кая Юван, здолавши в фіналі пару Катаржина Пітер / Маяр Шеріф з рахунком 6–3, 6–4. Для обох тенісисток це буля перша перемога в турнірі WTA.

Сіяні пари

Сітка

Посилання
Основна сітка 

Перемогаners Open - Doubles